Это Список спикеров Законодательной ассамблеи Юкона, территории Канады.

Спикер Законодательного собрания Юкона является председателем этого законодательного органа. Хотя Территориальный совет Юкона был впервые учрежден конфедерацией Юкона в 1898 году, он не был выборным органом до 1909 года, когда должность комиссара была переложена на спикера Собрания. 13 декабря 1974 года территориальный совет переименовал себя в Законодательное собрание Юкона.

Примечания 

Спикеры